Esta é uma lista de países por PIB nominal per capita entre os anos de 1980 e 2018, feita com base nos dados do FMI em seu relatório World Economic Outlook (Perspectivas para a economia mundial), publicado em 16 de abril de 2013. Valores em dólares internacionais.

Estimativas do FMI entre 1980 e 1989

Estimativas do FMI entre 1990 e 1999

Estimativas do FMI entre 2000 e 2009

Estimativas do FMI entre 2010 e 2018

Ver também 
 Lista de países por PIB
 Lista de países por PIB per capita
 Lista de países por PIB
 Lista de países por PIB per capita
 Lista de países por PIB (nominal) passado e futuro
 Lista de países por PIB (PPC) passado e futuro
 Lista de países por PIB (PPC) per capita passado e futuro

Listas por produto interno bruto
Listas de países por produto interno bruto